Un optimiste est une personne qui fait preuve d'optimisme.
L'Optimiste est une pièce de théâtre de Jean-François Collin d'Harleville.

Voir aussi
 L'Optimist est un petit bateau d’initiation créé en 1947 par l'architecte Clark Mills à Clearwater (Floride).